Андрієвський Віктор:
 Андрієвський Віктор — кінооператор.
 Андрієвський Віктор Никанорович (1885—1967) — український громадський діяч, публіцист і педагог.
 Андрієвський Віктор Петрович (1911—1977) — український історик, етнограф, педагог.

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок